Футбо́льная шко́ла Éлгава () — латвийский футбольный клуб из города Елгава, основанный в 2020 году.

История 
Спортивное образовательное учреждение «Футбольная школа Елгава» было основано в 2018 году футбольным клубом «Елгава» и представлено командами в детско-юношеских первенствах Латвии.

В 2020 году в целях дальнейшего развития мастерства воспитанников академии и предоставления им игровой практики во взрослых чемпионатах школа подписала договор о сотрудничестве с рижской командой «Albatroz» из Второй лиги. Клуб был учреждён под названием «Albatroz/Елгава», при этом почти весь состав состоял из старшей команды (до 18 лет) футбольной школы.

В дебютном сезоне клуб занял первое место во Второй лиге и завоевал путёвку в Первую лигу.

Перед началом сезона 2022 года сотрудничество с «Albatroz» было окончено, поэтому клуб сменил название на «Елгава».

В 2022 году клуб занял первое место в Первой лиге и завоевал путёвку в Высшую лигу.

Результаты выступлений

Текущий состав команды 
 По состоянию на 17 марта 2023 года

Официальные лица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Латвии
Спортивные клубы Елгавы